Chengzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengzhuang (köping i Kina, Anhui), 
 Chengzhuang (köping i Kina, Henan), 
 Chengzhuang (köping i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar